Profanter ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Profanter (* 1996), Südtiroler Radiomoderator
 Hansjörg Profanter (* 1956), Südtiroler Musiker
 Toni Profanter (* 1954), Südtiroler Kapellmeister
 Ursula Profanter (* 1968), österreichische Kanutin
 Susanne Profanter (* 1970), österreichische Judoka